Jacques Rivière (književnik), francuski romanopisac i esejist
Jacques Rivière (hokej na travi), francuski hokejaški reprezentativac